Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Seat Open) van 2002 vond plaats van 21 tot en met 27 oktober 2002 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Kim Clijsters won het toernooi zowel in het enkel- als in het dubbelspel (samen met Janette Husárová).

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Belgische titelverdedigster Kim Clijsters won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Bulgaarse Magdalena Maleeva in twee sets. Clijsters wist voor de derde keer het toer­nooi van Luxemburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de derde van 2002. Zij won US$ 35.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Clijsters waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Jelena Bovina en Daniela Hantuchová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, meldde zich kort voor aanvang van het dubbel­spel­toernooi af, doordat Lichovtseva tijdens haar openingspartij van het enkelspel was uitgevallen.

Het als tweede geplaatste duo Kim Clijsters en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Květa Hrdličková en Barbara Rittner in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Belgische Clijsters had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Slowaakse Husárová dertien.

De Nederlandse Kristie Boogert speelde samen met Magüi Serna uit Spanje – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Hrdličková en Rittner.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2002
Luxemburg